Antagonist steht für:
 Gegner, Gegenspieler, Widersacher, siehe auch
 Antipode#Heutiger Wortgebrauch
 Antagonist (Literatur), Gegenspieler zur Hauptperson, dem Protagonisten
 Antagonist (Ökologie), biologische Art, die in Konkurrenz oder Feindbeziehung zu einer anderen Art steht
 Antagonist (Muskel), wird gedehnt, wenn sich der gegenspielende agonistische Muskel verkürzt
 Antagonist (Pharmakologie), Substanz, die einen agonistischen Wirkstoff in seiner Wirkung hemmt, ohne selbst einen Effekt auszulösen
 Antagonist (Zahnmedizin), Zahn, der einem bestimmten Zahn gegenüberliegt

 Antagonie oder Antagonismus  steht für:
 Antagonismus (Physiologie), gegensinnige Wirkungsweise funktionell verknüpfter Struktur- und Wirkstoffpaare
 Feindschaft
 Gegensatz
 Widerspruch (Dialektik)

Siehe auch:
 antagonistische Pleiotropie
 Antipode (Begriffsklärung)
 Agonist